Oto puede hacer referencia a lo siguiente:

 Oto (Broto).— Una localidad del municipio de Broto, Huesca (España).
 Oto (epeo).— Uno de los comandantes de los epeos que participó en la guerra de Troya.
 Oto (Alóada).— Un gigante, hijo de Poseidón e Ifimedea, esposa de Aloeo; Oto es hermano de Efialtes, y ambos son llamados los Alóadas.